Круг () — португальско-французский фильм-драма 2017 года, поставленный режиссером Терезой Виллаверде. Премьера ленты состоялась 15 февраля 2017 года на 67-м Берлинском международном кинофестивале, где она участвовала в основной конкурсной программе, соревнуясь за главный приз фестиваля — «Золотой медведь».

Сюжет 
История про семью — отца, мать и их дочь Марту, которая вынуждена страдать от бремени безработицы. Действие фильма разворачивается в современной Португалии.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Португалии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Португалии 2017 года